Cet article dresse une liste des villes somaliennes les plus peuplées.

Villes de Somalie par nombre d’habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

Somalie